A Missão de Senar ( La missione di Sennar) é o título em português para o segundo livro da série Crônicas do Mundo Emerso, da escritora italiana Licia Troisi. Foi publicado originalmente em outubro de 2004. 

Narra a trajetória do Mago Senar em busca do Mundo Submerso para pedir auxílio para as tropas do Mundo Emerso contra o Tirano. Narra também as batalhas da jovem semi-elfo Nihal que luta contra seus demônios interiores.

Sinopse

O tempo era cada vez mais escasso. O Tirano e seu exército de monstros continuavam avançando e conquistando novas cidades. Nos olhares e nos corações, persistia a imagem de medo e incerteza. Diante de tanta destruição, Senar, o mago, resolveu partir em busca da nação submarina que ninguém conseguia saber se era real ou não. Segundo a lenda, para chegar lá, o único caminho possível estava em um redemoinho no meio do Oceano. Onde ninguém até agora conseguiu sobreviver. 

Já Nihal, a jovem e valente guerreira, tentava ganhar o título de Cavaleiro do Dragão. Para isso, antes de qualquer coisa, teria que lutar contra o homem de armadura negra, que voava montado em um dragão e que ninguém, até aquele momento, conseguira vencer.

Livros de 2004
Livros da Itália